«Ньор» — французский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Лиге 2, втором по силе дивизионе Франции. Клуб был основан в 1925 году, сыном владельца фабрики по производству замши, в честь которой команда и получила своё название ( — замша). Домашние матчи проводит на арене , вмещающей 10 898 зрителей. В Лиге 1 «Ньор» принимал участие лишь однажды, в сезоне 1987/88, в котором он занял 18-е место и вылетел в Лигу 2.

Основная команда

Известные тренеры 

  Фарук Хаджибегич
  Альбер Рюст
  Патрик Паризон

Игроки, сыгравшие более 100 матчей за клуб

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Ньор»
Ньор